Le pôle métropolitain Nantes - Saint-Nazaire a été mis en place en . Il fédère une métropole (Nantes Métropole), une communauté d'agglomération (Communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire) et trois communautés de communes (Erdre et Gesvres, Estuaire et Sillon et région de Blain). Le périmètre du pôle métropolitain correspond au schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Nantes - Saint-Nazaire.

Sa présidente est Johanna Rolland, présidente de « Nantes Métropole » et maire de Nantes.

Présentation 
Le pôle qui totalise 61 communes de la Loire-Atlantique réparties sur cinq intercommunalités situées essentiellement au nord de l'estuaire de la Loire, totalisant  (soit un peu plus du quart de la superficie de département) et regroupent en 2013 un total de  habitants.

Nantes Métropole et la Communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (Carene) sont également partie intégrante du pôle métropolitain Loire-Bretagne.

Liste des communes membres du pôle métropolitain

Gouvernance

Budget de la Métropole

Références

Articles connexes
 Pôle métropolitain
 Espace urbain de Nantes-Saint-Nazaire

Liens externes 
 Site du Scot de la Métropole Nantes Saint-Nazaire

Pôle métropolitain
Intercommunalité en Loire-Atlantique
Nantes Métropole
Communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire